En Pologne, Wojsławice est le nom de :

dans la voïvodie de Lublin
 Wojsławice, gmina 
 Wojsławice, village, chef-lieu de cette gmina

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Wojsławice, village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Wojsławice, village 

dans la voïvodie de Lubusz
 Wojsławice, village

dans la voïvodie de Łódź
 Wojsławice, village du powiat de Zduńska Wola.

dans la voïvodie d'Opole
 Wojsławice, village 

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Wojsławice, village 

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Wojsławice, village du powiat de Kazimierza
 Wojsławice, village du powiat de Pińczów

dans la voïvodie de Silésie
 Wojsławice, village